Toudouze ist der Name von:

 Jean Marie Émile Toudouze, französischer Landschaftsmaler, Vater von
 Simon Alexandre Toudouze (1850–1909), französischer Landschaftsmaler